

Chimica 
 TFA – acido trifluoroacetico
 TFA – acronimo di trans fatty acids, acidi grassi trans

Codici 
 TFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tilfalmin (Papua Nuova Guinea)

Altro 
 TFA – abbreviazione di The Fucking Article, variante di Read The Fucking Manual (RTFM) in uso su Slashdot

Informatica 
 TFA – Acronimo di Test Funzionali Automatici

Istruzione 
 TFA – Acronimo di tirocinio formativo attivo